Hammond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul C. Hammond
 Peter M. Hammond